Шагани (лиман)
 Шагани (маяк)
 Шагани — стара назва с. Приморське (Лиманська сільська громада)

Див. також 
 Шаган
 Шаганський сільський округ